Albert van Saksen-Coburg en Gotha
naar hem is de Prins Albert-piercing vernoemd
Prince Albert (Canada), een plaats in de provincie Saskatchewan in Canada
Prins Albert (gemeente), een plaats in de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika
MV Prince Albert, voormalige ferry van Vlaamse rederij Regie voor Maritiem Transport